Thebit ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am östlichen Rand des Mare Nubium, nordwestlich des Kraters Purbach und südwestlich von Arzachel. Westlich von Thebit verläuft die Rupes Recta.

Der Krater ist mäßig erodiert, sein Inneres ist von zahlreichen Brüchen durchzogen und ein nordwestlicher Teil des Randes wird von dem großen Nebenkrater Thebit A überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem syrischen Mathematiker und Astronomen Thabit ibn Qurra (latinisiert Thebit) offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Thebit auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)